

Cinema 
 The Discovery – film del 1913 prodotto dalla Essanay
 The Discovery – film del 1973 diretto da Bob Gale
 The Discovery – film del 2007 diretto da James Fotopoulos
 The Discovery – cortometraggio di animazione del 2009
 The Discovery – film del 2013 diretto da Isabella Olaguera
 La scoperta (The Discovery) – film del 2017 diretto da Charlie McDowell

Musica
 The Discovery – album del 2011 dei Born of Osiris